Presidente Olegário kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Presidente Olegário (ort), Minas Gerais, 
 Presidente Olegário (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar